Jan Świtka (polityk)
 Jan Świtka (artysta malarz)